Contea di Allen o Allen County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Allen (Indiana)
 Contea di Allen (Kansas)
 Contea di Allen (Kentucky)
 Contea di Allen (Ohio)
 Parrocchia di Allen – in Louisiana la "parrocchia" è il corrispettivo della "contea"